Ayles est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1880-1939), joueur et arbitre de cricket australien ;
  (1964-, pilote automobile britannique ;
 Lewis Charles Ayles (1927-2009), avocat, juge et homme politique canadien ;
  (1879–1953), homme politique britannique.

Voir aussi 
 , vin espagnol de la Finca Aylés en Aragón.

Divers 
 Barrière d'Ayles, barrière de glace arctique détachée de l'île d'Ellesmere en août 2005, à la dérive dans la mer de Beaufort.

Patronyme anglais